Антон Редершайдт (; 11 октября 1892, Кёльн — 8 марта 1970, Кёльн) — немецкий художник, представитель художественного стиля Новая вещественность.

Биография 
1910 — поступает в Школу прикладного искусства в Кёльне.

1911—1914 — продолжает учёбу в Академии искусств в Дюссельдорфе под руководством Эдуарда фон Гебгардта, получает на специальном семинаре образование учителя рисования.

1914—1917 — мобилизован в армию, участник Первой мировой войны.

1917—1919 — преподаёт в реальном училище Кёльн-Мюльгейма, после этого работает свободным художником.

1919 — один из основателей и член кёльнской художественной группы «Ступид».

1925 — принимает участие в выставке «Новая вещественность» в Художественном музее Мангейма.

1934-35 — переезд в Берлин.

1936 — бежит от преследований нацистов во Францию.

1937 — принимает участие в выставке «Салона Сюр-независимых» (Salon des Surindependans), персональная выставка художника в галерее Билье-Ворм.

1938 — принимает участие в выставке «Свободное немецкое искусство», организованное «Свободным союзом художников» (FKB) во доме Культуры в Париже как протест против нацистской пропагандистской выставки «дегенеративного искусства».

1939—1942 — находится на положении интернированного в Тулоне, парижское ателье художника конфисковано нацистами.

1942 — бегство в Швейцарию.

1947 — переезд в Париж.

1949 — возвращение художника в Кёльн.

1952 — ретроспектива работ А.Редершайдта в Кёльнском союзе художников.

1953 — принимает участие в III Германской художественной выставке в Дрездене.

1960 — участвует в выставке Немецкого союза художников в Художественном музее Баден-Бадена.

1962 — выставка работ в Кёльском союзе художников и в Доме искусств Лемперц.

После инсульта, случившегося с ним в 1967 году, Редершайту пришлось заново учиться рисовать. У него возник редкий синдром игнорирования при котором больной зрительно воспринимает только одну часть предмета относительно воображаемого центра. Этот недуг нашёл отражение в серии автопортретов гуашью написанных в последние годы жизни. Антон Редершайдт скончался в Кёльне в 1970 году и был похоронен на кладбище Мелатен.

Избранные работы 
 Молодой человек в жёлтых перчатках, 1927 частное собрание
 Автопортрет, 1928 частное собрание
 Теннисистка, 1926 Мюнхен, Пинакотека Модерн
 Скамья у газона, 1921 частное собрание

Литература 
 Sergiusz Michalski «Neue Sachkichkeit», Köln 2003
 Kerstin Stremmel «Realismus», Köln 2004.

Художники Германии XX века
Художники-жанристы Германии
Художники-портретисты Германии
Новая вещественность
Участники Первой мировой войны (Германия)
Похороненные на кладбище Мелатен